Minneapolis est un album de Michel Portal sorti en 2001.

Michel Portal : saxophone soprano (01 à 03, 07, 08), clarinette basse (04 à 06, 09 à 11, 13), saxophone alto (12), bandoneon (14)
Tony Hymas : piano (01, 04, 07, 09, 10, 12 à 14), clavier (02, 03, 05, 06, 08, 11)
Sonny Thompson : basse électrique (01 à 14), rap (02)
Michael Bland : batterie (01 à 14)
Vernon Reid : guitare électrique (02), guitare (05, 11)

Titres de l'album

Notes et références 

Album musical sorti en 2001
Album de Michel Portal